Ardachir, ou Ardashir (ou Ardéchir, Ardachêr, Ardachès, Artahshatr en vieux perse, Artaxerxès ou Artaxerce en grec ou en latin) est le nom de plusieurs empereurs sassanides :
 Ardachir , fondateur de l'empire sassanide ;
 Ardachir II, fils d'Hormizd II successeur de Châhpûhr II ;
 Ardachir III.

Voir aussi 
 Artaxerxès équivalent en vieux-persan d'Ardachir.
 Ardachès